Kaiserin Victoria steht für:

 Victoria (Vereinigtes Königreich) (1819–1901), Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland und Kaiserin von Indien
 Victoria von Großbritannien und Irland (1840–1901), britische Prinzessin und Ehefrau von Friedrich III., der 1888 99 Tage deutscher Kaiser war